Ор — многозначный термин.

Библия 
 Ор — гора у пределов Идумеи ().
 Ор — из колена Иудина; сын Халева и дед Веселеила, строителя скинии.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Ор — хутор в Кобринском районе Брестской области

Франция
 Ор () — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Ор () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Ор () — коммуна во Франции, департамент Нор

Персоналии 
 Ор — преподобный; сначала подвизался в Фиваидской пустыне, затем в устроенной им обители, где и умер в 390 году; память 7 августа. 
 Ор, Амир (род. 1956) — израильский поэт, эссеист. 
 Антуан I д’Ор (1526—1576) — видный протестантский полководец.
 Ор, Антуан (1798—1863) — французский теоретик верховой езды.
 Ор, Томер (род. 1978) — израильский фехтовальщик.

Примечания

См. также 
 ОР | Ора | Ору | Оры
 Хур (значения)